Den Hertog is een achternaam, en kan verwijzen naar: 
 Cornelis Herman den Hertog (1846-1902), Nederlands onderwijsdeskundige en liberaal politicus
 Pieter Johannes den Hertog (1852-1919), Nederlands tekenaar, beeldhouwer en docent
 Herman Johannes den Hertog, (1872-1952), Nederlandse schaker, onderwijzer, politicus, journalist en componist
 Herman Johannes den Hertog (1902-1994), Nederlands hoogleraar scheikunde
 Johannes den Hertog, (1904-1984) Nederlands musicus 
 Friso den Hertog (1946), Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar
 Fedor den Hertog (1946-2011), Nederlands wielrenner
 Gerard den Hertog (1949), Nederlands predikant en hoogleraar
 Nidi den Hertog (1951), Nederlands wielrenner

en verder:
 Uitgeverij Den Hertog, Nederlandse uitgeverij en boekhandel

Nederlandse of Vlaamse achternaam